Sokolovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Dežanovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 255 stanovnika te 85 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Šport
 NK Sokol Sokolovac, nogometni klub

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dežanovac